Андрей Григорьевич Шатуновский (5 октября 1959) — известный советский и российский барабанщик. В основном играет в стилях рок и блюз. Много лет играл в коллективах Владимира Кузьмина и Аллы Пугачевой.

Биография 
Родился в Москве. По словам музыканта, начал заниматься музыкой в 10 классе школы под влиянием Джона Бонэма. После общеобразовательной школы окончил музыкальную.
В 1979 году поступил и затем успешно окончил 3-е Московское областное музыкальное училище (ныне Московский областной базовый
музыкальный колледж имени А.Н.Скрябина в городе Электросталь) по классу ударных. C 1983 года преподавал там же в течение нескольких лет.

В качестве своих педагогов музыкант упоминает Бориса Ивановича Кутня и Геннадия Хащенко.

Много работает как сессионный музыкант. В этом качестве сотрудничал с Кеном Хенсли,  «Коррозия Металла», «СЕtИ», «Мастер», «Удачное приобретение», «Тяжёлый день», «Моральный Кодекс», группой Натальи Медведевой и множеством других музыкантов. В 2022 году Снялся в клипе «Феанор» группы «Эпидемия(новый состав)».

Воспитывает двоих детей — Анну-Арину (2000) и Дмитрия (2003).

Список проектов 
 1979—1981 — «Побратимы» (под руководством Олега Степурко)
 1982—1983 — «Коктейль»
 1982—1983 — «Москва» Давида Тухманова
 1983—1984 — «Зигзаг» (с участием Андрея Большакова)
 1983—1985 — «Монитор» Владимира Мигули
 1984—1987; 1990;2001; 2019—2020 — группа «Чёрный Кофе»
 1985 — группа Игоря Саруханова
 1985—1986 — музыкальная труппа Маргариты Тереховой
 1986—1987 — группа Ксении Георгиади
 1987—1988 — «Дюна»
 1988—1989 — «Александр Невский»
 1988 — «Тяжёлый день»
 1989—1990 — «Кураж»
 1989—1990 — GAIN (группа Валерия Гаины)
 1989—1992 — в группе «Лига блюза»
 1991—1992 — в группе «Мастер»(сессионно)
 1991—1995 — в группе «Коррозия Металла» (сессионно)
 1993—1998 — «Динамик» (группа Владимира Кузьмина)
 1994—1997 — «Hellraiser»
 1994—1995 — «Край Бэби»
 1996 — Игорь Бойко Бенд
 1998—2010 — группа «Рецитал» Аллы Пугачевой
 2006 — Принял участие в записи альбома Владимира Кузьмина «Святой Ручей»
 2008 — по настоящее время — группа «Stratosfera»
 2010 — группа Валерия Меладзе
 2011 — по настоящее время — группа Стаса Намина «Цветы», Театр Стаса Намина 
 2011 — по настоящее время — группа «Свободный полёт»
 2018 — по настоящее время — Корней и Zebra Band
 2019 — по настоящее время — литературно-джазовый проект Марины Лисовец

Ссылки

Примечания 

Ударники России
Ударники СССР
Музыканты группы «Мастер»
Дюна (группа)